Il doppio  del Copa Petrobras Bogotá 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Alejandro Falla e Alejandro González erano i detentori del titolo, ma Falla ha deciso di non partecipare quest'anno.

González ha fatto coppia con Rodrigo Guidolin, ma ha perso nel 1º turno contro Marcos Daniel e João Souza.

Franco Ferreiro e André Sá hanno battuto in finale Gero Kretschmer e Alex Satschko 7–6(6), 6–4.

Teste di serie

  Franco Ferreiro /  André Sá (campioni)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (primo turno)

  Alejandro González /  Rodrigo Guidolin (primo turno)
  Ricardo Hocevar /  Caio Zampieri (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Copa Petrobras Bogotá 2010